Tambon Rim Khong (Thai: ริมโขง) is een tambon in de amphoe Chiang Khong in de changwat Chiang Rai. De tambon telde in 2012 6.358 inwoners en bestaat uit negen mubans.

Mubans
Tambon Rim Khong bestaat uit de volgende mubans:

Tambon van Chiang Rai